Exit hace referencia a varios artículos:

Medicina
Exit (organización) de apoyo en la eutanasia y pacientes terminales.

Música
Exit (banda) grupo musical de Alicante (España).
Exit (canción) de la banda irlandesa U2.
Exit (Tangerine Dream) álbum de estudio del grupo alemán Tangerine Dream.

Videojuegos
Exit (videojuego)
Exit 2